Бастан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра и район (комарку) Бастан. Занимает площадь 376,8 км². Население — 8 081 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Baztan en la Bernardo Estornés Lasa — Auñamendi Encyclopedia
 Camino de Santiago por Baztan 
 Museo Etongráfico de Elizondo
 Información y fotografías sobre el Baztan
 Información y fotografías sobre el Baztan 
 Información y fotografías sobre el Baztan
 Baztan Rugby Taldea

Муниципалитеты Наварры